Galzow ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Galzow, deutscher SS-Führer im Reichssicherheitshauptamt
 Waleri Iwanowitsch Galzow (* 1947), russischer Historiker und Hochschullehrer